Sîrghie (Sârghie):
 Anca Sârghie (Sîrghie)
 Gheorghe Sîrghie

Vezi și 
 Sârghieni, Putila, Ucraina
 Sârghiești, Suceava

Nume de familie românești